Самудио — фамилия и топоним.
 Самудио, Адела (1854—1928) — боливийский поэт, феминистка и педагог.
 Самудио, Исайас (род. 1969) — американский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой (Light Flyweight) весовой категории.
 Самудио, Мигель (род. 1986) — парагвайский футболист, защитник мексиканского клуба «Америка» и сборной Парагвая.
 Самудио, Брайан (род. 1995) — парагвайский футболист, нападающий мексиканского клуба «Толука» и сборной Парагвая.

Топоним 
 Самудио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.